Robert Sinclair peut faire référence à:
 Robert B. Sinclair (1905-1970), réalisateur américain
 Robert Sinclair Newhard (1884-1945), directeur de la photographie
 Robert Sinclair, joueur de rugby néo-zélandais